Gerard van Westerloo (keramist) (1942)
 Gerard van Westerloo (journalist) (1943-2012)